een Amerikaans uitgeversconcern, zie Dow Jones & Company
 een beursindex, zie Dow Jones Industrial Average.